Nicòstrat d'Atenes, diversos personatges.
 Nicòstrat d'Argos, militar argiu.
 Nicòstrat de Cilícia, esportista de Cilícia (s. I).
 Nicòstrat de Macedònia, oficial macedoni de l'exèrcit d'Alexandre el Gran.
 Nicòstrat de Rodes, almirall rodi.
 Nicòstrat de Trebisonda, escriptor grec (s. III).
 Nicòstrat (autor tràgic), autor tràgic grec.
 Nicòstrat (estrateg), estrateg de la Lliga Aquea el 197 aC.
 Nicòstrat (metge), metge grec (s. I).
 Nicòstrat (poeta), poeta dramàtic grec.
 Nicòstrat (retòric), retòric grec (s. II).